Жандуис () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти. Составная часть мезорегиона Запад штата Риу-Гранди-ду-Норти. Входит в экономико-статистический микрорегион Медиу-Уэсти. Население составляет 5597 человек на 2006 год. Занимает площадь 304,899 км². Плотность населения — 17,4 чел./км².

Праздник города — 12 июня.

История 
Город основан в 1962 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 11.345.821,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.084,48 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,604 (данные: Программа развития ООН).

Галерея 

Муниципалитеты штата Риу-Гранди-ду-Норти